Трка на 3.000 метара са препрекама у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 16. и 20. јула 2022. године на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. није бранила Беатрис Чепкоеч из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовале су 42 атлетичарке из 25 земаља.

  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1) 
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 3.000 м препреке за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2022. године је пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године. У квалификацијама су 42 такмичарке биле подељене у 3 групе. За финале пласирале се по три првопласиране из сваке групе (КВ) и шест према постигнутом резултату (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 10:35, Група 2 у 10:50 и Група 3 у 11:05 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 20. јула 2022. године са почетком у 19:45 по локалном временом.,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати трке на 3.000 метара препреке на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном